Eggersglüß ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Eggersglüß (1875–1932), deutscher Heimatdichter
 Philipp Eggersglüß (* 1995), deutscher Fußballspieler